Berdijew ist der Familienname folgender Personen:

 Ismail Alijewitsch Berdijew (* 1954), russischer Geistlicher
 Iossif Konstantinowitsch Berdijew (19241992), sowjetischer Turner